Arborg – miasto w Kanadzie, w prowincji Manitoba
 Árborg – gmina na Islandii